— японский топоним и фамилия:

 Яцусиро — город в японской префектуре Кумамото региона Кюсю.
 Яцусиро — уезд в той же префектуре.
 Яцусиро — залив у берегов острова Кюсю.
 Яцусиро — бывший посёлок в префектуре Яманаси. С 2004 года входит в состав города Фуэфуки
  — железнодороджная станция компании Kyushu Railway Company в городе Яцусиро
  — синтоистский храм в городе Яцусиро
  (род. 1960) — японский мотогонщик

Примечания